Пінка — зменшувальна форма від піна.
 Пінка — назва низки косметичних засобів для гоління, миття тіла.
 Пінка — густа плівка на поверхні молока, вершків і т. ін., що утворюється після нагрівання.
 Пінка — пінистий шар сиропу, що з'являється під час приготування варення на його поверхні.
 Пінка — розмовна назва туристичного килимка.
 Пінка — вжиткова назва сепіоліту, легкого вогнестійкого пористого мінералу, з якого виготовляють курильні трубки, а також виробів з нього.
 Пінка — дво- чи трищоглове вітрильне судно.

Гідронім 
 Пінка — річка в Центральній Європі.

Див. також 
 Пінк (значення)
 Піна (значення)
 Пєнка

Примітки